Schmiedel nebo Schmiedl [šmídl] je německé příjmení:

 Anna Karolína Schmiedlová (* 1994) – slovenská profesionální tenistka
 Georg Schmiedel (též Georg Schmiedl, 1855–1929) – rakouský učitel, socialista a zakladatel spolku Naturfreunde
 Theodor Schmiedel (též Schmidel; ?–1819) – německý katolický kněz, činný v českých zemích, a fyzik

 Schmiedelové ze Schmiedenu - původem slezská, pak česká šlechtická rodina; Leopold Schmiedel ze Schmiedenu a jeho bratři byli povýšeni do panského stavu roku 1708. 
 Schmiedlové ze Seebergu  - šlechtická rodina z hradu Seeberg, žijící kolem roku 1500 na Chebsku

Reference